BiH:
 Bjelojevići (Stolac, BiH), naselje u općini Stolac
 Bjelojevići (Nevesinje, BiH), katunsko naselje u općini Nevesinje 

Crna Gora:
 Bjelojevići (Mojkovac, Crna Gora), naselje u općini Mojkovac